

Patronymes 

 Charles Baring (1807-141879), évêque anglais ;
 Francis Baring (1740-1810), homme d’affaires britannique ;
 Alexander Baring (1774-1848), fils du précédent, financier et homme politique britannique ;
 Bingham Baring (1799-1864), fils du précédent, financier et homme politique britannique ;
 Francis Baring  (1800-1868), frère du précédent, homme politique britannique ;
Alexander Baring (1835-1889), fils du précédent, militaire et homme politique britannique ;
 Guy Baring (1873-1916), fils du précédent, soldat et homme politique britannique ;
 George Baring (Konrad Ludwig Goerg Baring) (1773-1848), major commandant le bataillon de la King's German ;
 Maurice Baring (1874-1945), banquier britannique ;

 la famille Baring.

Toponyme 

 Baring, une ville du comté de Knox, dans le Missouri, aux États-Unis.
 Baring, une census-designated place  de l'État de Washington, aux États-Unis.
 Cap Baring, un cap des Territoires du Nord-Ouest au Canada.

Autre 
 La Barings, société fondée par Francis Baring et propriété de la famille Baring.